Hotel Ritz pode referir-se a:

 The Ritz Hotel (Londres)
 Hôtel Ritz Paris
 Hotel Ritz (Buenos Aires)
 Hotel Ritz (Cidade do Cabo)
 Hotel Ritz (Lisboa)
 Hotel Ritz (Madrid)
 Ritz-Carlton Montreal
 The Ritz-Carlton Hotel Company